Чанцзян может означать:

 Чанцзян — другое название китайской реки Янцзы, стандартное в самой Поднебесной;
 Чанцзян (昌江) — район городского подчинения городского округа Цзиндэчжэнь провинции Цзянси
 Чанцзян-лиский автономный уезд КНР: .

См. также 

 Чэнцзян